Rumian bezeichnet:
 Rumian (Rybno), Dorf in der Gmina Rybno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1942 Rumian, 1942 bis 1945 Ramnitz, Kreis Löbau/Neumark, Westpreußen
 Rumian oder Jezioro Rumiańskie (dt. Rumian-See), See bei Szczupliny in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

 Andrzej Rumian, Pseudonym des polnischen Satirikers Andrzej Bieńkowski (1925–2017)